Henryk Walter (?–1860) – rysownik i grafik, współautor m.in. Albumu widoków Krakowa i jego okolic.
 Henryk Walter (1835–1921) – inżynier, wynalazca, powstaniec styczniowy, urzędnik galicyjskiej administracji górniczej.